Der Begriff Indifferenzzone beschreibt/bezeichnet:

 eine Gewebszone mit nur wenig differenzierten Strukturen (z. B. basale Epithelschicht), aus denen sich im Rahmen der physiolog. Regeneration je nach Bedarf Zellen differenzieren können (z. B. horn-, aber auch schleimbildende Zellen).
 ein Konzept, welches in der Kundenzufriedenheit die Differenz von Kundenerwartung und Bedürfnisbefriedigung beschreibt.
 den Ort eines Magneten, an dem die Intensität des Feldes minimal ist, siehe Magnetfeld.
 einen Temperaturbereich, der weder als kalt noch als warm empfunden wird, siehe Wärmeleitfähigkeit.
 einen Vertrauensvorschuss von Mitgliedern einer Organisation und damit eine Anerkennung einer Autorität.